est un mot anglais qui signifie éclatement d'étoiles.

Starburst peut désigner :
 sursaut de formation d'étoiles, en astronomie ;
 Starburst, une marque de bonbons ;
 starburst, en photographie, une aberration optique liée à la source de lumière qui traverse l’objectif et le diaphragme de l'appareil photo et provoque un effet de rayonnement sur une source très lumineuse (photo)..

Voir aussi 
 Starburst Accelerator, un incubateur d'entreprises français dédié au secteur aéronautique et spatial